Водомерки:

Значения 
 Водомерки — семейство клопов.
 Водомерки — инфраотряд клопов.
 Водомерки — род клопов из семейства водомерок.

Примечания